De Angolese lelvliegenvanger (Platysteira albifrons) is een zangvogel uit de familie Platysteiridae (lelvliegenvangers).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor in westelijk Angola en zuidwestelijk Congo-Kinshasa.

Externe link
Avibase

Platysteiridae
Dier uit het Afrotropisch gebied
IUCN-status gevoelig